Vitesse kwam in het seizoen 1979/1980 voor het derde seizoen op rij uit in de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1979/'80 voor het vierde seizoen op rij onder leiding van trainer Henk Wullems.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 17e met 25 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse degradeerde daardoor naar de Eerste divisie.
In de KNVB beker werd Vitesse in de derde ronde (achtste finale) uitgeschakeld door Ajax.

Vitesse speelde haar wedstrijden dit seizoen in stadion Nieuw-Monnikenhuize voor gemiddeld 7.059 toeschouwers.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1979/80
 KNVB beker 1979/80

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1979/80
Competitievoetbal 1979/80